Сарбаев:
 Сарбаев, Кадырбек Тельманович (1966) — киргизский государственный деятель, министр иностранных дел.
 Сарбаев, Раиль Салихович (1962) — государственный и общественный деятель Башкирии, премьер-министр правительства Республики Башкортостан.